Azman steht für:

 Azman Air, eine nigerianische Fluggesellschaft

Azman ist der Familienname folgender Personen:

 Aifa Azman (* 2001), malaysische Squashspielerin
 Akmal Azman (* 2000), singapurischer Fußballspieler
 Akram Azman (* 2000), singapurischer Fußballspieler
 Danish Irfan Azman (* 1999), singapurischer Fußballspieler
 Naufal Azman (* 1998), singapurischer Fußballspieler
 Syarifuddin Azman (* 2001), malaysischer Motorradrennfahrer